Иван Блок:
 Блок, Иван Леонтьевич (1734—1810) — врач, в 1755 году поступивший на русскую службу; лейб-хирург при великом князе Павле Петровиче.
 Блок, Иван Львович (1858—1906) — самарский губернатор, убитый террористом; дядя поэта Александра Блока.